Мерлье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мерлье, Мелпо (настоящее имя Мелпо Логотети; 1889—1979) — известная греческая музыковед и фольклористка XX века.
 Мерлье, Октавий (1897—1976) — французский филолог и эллинист XX века, директор Французского института в Афинах.